Miejscowości w USA:
 Michigan City – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Michigan City – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson